Belkin – azienda statunitense di elettronica e materiale informatico
 Belkin – nome con cui era nota, tra il 2012 eil 2015 la squadra ciclistica Team Lotto NL-Jumbo
 Boris Davidovič Belkin (1948) – violinista russo
 22276 Belkin – asteroide della fascia principale